Insomnia (álbum) - de Hed PE
Insomnia (canção) - de Megadeth
Insomnia (filme) - drama de 2002
Insomnia (programa de televisão)

Veja também 
Insomniac

Desambiguação